Nazwa wsi w Hiszpanii:
 Masegoso – wieś w Hiszpanii, w prowincji Albacete (wspólnota autonomiczna Kastylia-La Mancha)
 Masegoso – opuszczona wieś w Hiszpanii, w prowincji Soria (wspólnota autonomiczna Kastylia i León)